Рышард Качмарек (, род. 1959, Мысловице) — польский историк, доктор наук, профессор, преподаватель факультета социальных наук Силезского университета, исследователь истории Верхней Силезии в 19-20 веках и, в частности, земли Пщины.

Биография 
Рышард Качмарек родился в 1959 году в Мысловице. С 1978 по 1982 год учился на магистратуре на факультете социальных наук Силезского университета. В 1989 году защитил докторскую диссертацию на тему «Юзеф Бинишкевич. Политическая биография 1875—1940 гг.» стал доктором гуманитарных наук. В 1999 году по решению ученого совета по абилитации на факультете социальных наук Силезского университета он получил докторантуру в области истории 20-го века. В 2003 году он был назначен доцентом в Силезском университете. В 2008 году он получил академическое звание профессора

С 1982 года Рышард Качмарек работает в Институте истории Силезского университета (вначале ассистентом, затем доцентом, доктором, а впоследствии и профессором Силезского университета). В 1991 году окончил научную стажировку в Институте Гердер в Марбурге. С 1996 по 1997 год прошел стажировку в Институте профессионального образования в Тюбингене. С 1999 по 2000 год работал заведующим кафедрой методологии и дидактики истории в Силезском университете. С 1999 по 2001 год он руководил университетской исследовательской программой, финансируемой Государственным комитетом по научным исследованиям под названием: Алзакия/Лотарингия и Верхняя Силезия — два региона приграничных районов в 1648—2001 годах. С 1999 по 2002 год работал заместителем директораа по исследованиям Института истории Силезского университета.

С 2002 по 2005 год был проректором по научной работе в Силезском университете. В 2004 году работал в Архиве Республике в Вине. В 2004 году он был назначен польским координатором польско-германско-чешского проекта трехъязычного синтеза истории Верхней Силезии. Он также был координатором сотрудничества в рамках программы Сократ / Эразм с университетами в Бонне (ФРГ) и Граце (Австрия). Участник многих научных конференций в Германии, Франции, Австрии, Словакии и других странах. С 2009 года был назначен начальником отдела архивистики и истории Силезии. С 1 сентября 2008 года по 21 августа 2012 года работал директором Института истории.

Проживает в городе Тыхи.

Избранные публикации 
 Kaczmarek R.: Józef Biniszkiewicz (1875—1940). Biografia polityczna. Katowice 1994, ss. 135, 
 Kaczmarek R.: Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje władzy w rejencji katowickiej w latach 1939—1945. Katowice 1998, ss. 250, 
 Kaczmarek R., Kucharski M., Cybula A.: Alzacja/Lotaryngia a Górny Śląsk. Dwa regiony pogranicza 1648—2001. Katowice 2001, ss.365, 
 Greiner P., Kaczmarek R., Leksykon mniejszości w województwie śląskim w latach 1922—1939. Zarys dziejów, organizacje, działacze. Katowice 2002, ss.208, .
 Kaczmarek R., Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią «niemieckiej wspólnoty narodowej» a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy. Katowice 2006, , , ss. 501.
 Kaczmarek R., Polacy w Wehrmachcie, Kraków 2010, , ss. 689
 Bahlcke J., Gawrecki D., Kaczmarek R. (red.), Historia Górnego Śląska. Gliwice 2011. 
 Kaczmarek R.: Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Oberschlesien, «Deutsche Studien» 1995, nr 126/127, s. 189—201, 
 Greiner P., Kaczmarek R.: Vereinsaktivitaeten der Deutschen in Polnisch-Oberschlesien 1922—1939, «Zeitschrift fuer Ostmitteleuropa-Forschung» 1996, H.2, s.221-235; 
 Kaczmarek R.: Die Darstellung der letzten Kriegsmonate sowie Flucht und Vertreibung aus Oberschlesien in der polnischen und der deutschen Historiographie, [w:] 50 Jahre Flucht und Vertreibung. Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Aufnahme und Integration der Vertriebenen in die gesellschaften der Westzonen/Bundesrepublik und der SBZ/DDR, Red. M. Wille. Magdeburg 1997, s.114-123, 
 Kaczmarek R.: Die deutsche wirtschaftliche Penetration in Polen (Oberschlesien) [w:] Die «Neuordnung» Europas: NS-Wirtschaftspolitik in den besetzten Gebieten, Red. R.J. Overy, G. Otto, J. H. Ten Cate. Berlin 1997, s.257-273, 
 Kaczmarek R., «Bohaterowie» ruchu nazistowskiego i komunistycznego w tradycji regionu, [w:] Górny Śląsk wyobrażony: wokół mitów, symboli i bohaterów dyskursów narodowych/ Imaginiertes Oberschlesien: Mythen, Symbole und Helden in den nationalen Diskursen, Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung 23, hg. J. Haubold-Stolle, B. Linek, Opole — Marburg 2005, s.248-267, ;
 Kaczmarek R.: Zwischen Regionalismus, Autonomismus und Separatismus. Das Elsass und Oberschlesien, 1871 bis 1945, [w:] Wiedergewonnene Geschichte. Zur Aneignung von Vergangenheit in den Zwischenräumen Mitteleuropas, Hrsg. v. Peter Oliver Loew, Christian Pletzing und Thomas Serrier. Wiesbaden: Harrassowitz 2006 [Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts, Bd. 22], S. 164—186.
 Kaczmarek R.: Pomiędzy pragmatyzmem a ideologią. Górny Śląsk w oczach administracji niemieckiej podczas II wojny światowej, «Przegląd Zachodni» 1992, nr 2, s.103-119, 
 Greiner P., Kaczmarek R.: Leksykon organizacji niemieckich działających w województwie śląskim w latach 1922—1939 (projekt badawczy). «Inter Finitimos» 1992, nr 2, s.7-9.
 P. Greiner, R. Kaczmarek, Niemcy na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, [w:] Górny Śląsk na moście Europy, red. M.M. Szczepański, Katowice 1994, s. 45-53, 
 Kaczmarek R.: Separatyzm górnośląskiej organizacji PPS w latach 1922—1928 (refleksje i uwagi polemiczne), [w:] Rola i miejsce Górnego Śląska w Drugiej Rzeczypospolitej, red. M.W. Wanatowicz. Bytom-Katowice 1995, s.329-335, 
 Kaczmarek R.: Ostatnie akordy wojny na Górnym Śląsku (rejencja katowicka w latach 1944—1945). «Rocznik Koszaliński» 1995, nr 25, s.115-129.
 Kaczmarek R.: Udział książąt pszczyńskich w życiu politycznym Prus i II Rzeszy Niemieckiej, [w:] Szlachta i ziemiaństwo polskie oraz niemieckie w Prusach i Niemczech w XVIII—XX w. Red. W. Stępiński. Szczecin 1996, s. 179—199, 
 Greiner P. Kaczmarek R.: Mniejszości narodowe, [w:] Województwo śląskie (1922—1939), red. F. Serafin. Katowice 1996, s.178-196, 
 Kaczmarek R.: Górnoślązacy w administracji niemieckiej rejencji katowickiej. [w:] Górny Śląsk i Górnoślązacy w II wojnie światowej. Red. W. Wrzesiński. Bytom 1997, s.51-65, 
 Kaczmarek R.: Nazistowskie elity władzy na Górnym Śląsku 1939—1945. «Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi», t.23. Red. K. Jonca. Wrocław 2000, s.165-198.
 Kaczmarek R.: Wojewoda śląski Michał Grażyński w oczach polityków niemieckich. [w:] Michał Grażyński. Wojewoda na pograniczu. Red. K. Nowak. Cieszyn 2000, s.104-119, 
 Kaczmarek R., Inteligencja niemiecka na Górnym Śląsku w latach 1939—1945. Losy inteligencji śląskiej w latach 1939—1945, red. Z. Kapała, Bytom 2001, s.44-61, .
 Kaczmarek R., Niemiecka polityka narodowościowa na ziemiach wcielonych do Trzeciej Rzeszy [w:] Wieki Stare i Nowe, t. II, red. I. Panic, M.W. Wanatowicz, Katowice 2001
 R. Kaczmarek, Górny Śląsk i Alzacja (1918—1945). Problemy narodowościowe w dwóch regionach pogranicza, [w:] Dwa pogranicza Galicja Wschodnia i Górny Śląsk. Historia — Problemy — Odniesienia, red. Z. Budzyński, J. Kamińska-Kwak, Rzeszów 2003, s.41-62, 
 R. Kaczmarek, Józef Biniszkiewicz — niepodległościowy socjalista, [w:] Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku, (cz. 2), red. D. Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2004, s. 23-35, 
 R. Kaczmarek, Górnoślązacy i górnośląscy gauleiterzy, «Biuletyn IPN», nr 6-7, czerwiec-lipiec 2004, s.46-52.
 R. Kaczmarek, Niemiecki Konsulat Generalny w Katowicach, [w:] Konsulaty na pograniczu polsko-niemieckim i polsko-czechosłowackim w latach 1918—1939, red. R. Kaczmarek, M. Masnyk, Katowice 2004, s. 90-118, 
 R. Kaczmarek, Przejęcie władzy przez Hitlera w 1933 roku — spór historiograficzny, [w:] Rozwój Śląska wczoraj-dziś-jutro. Publikacja pokonferencyjna, Wyd. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole 2004, s. 43-62, 
 R. Kaczmarek, Życie codzienne na Górnym Śląsku podczas drugiej wojny światowej w świetle zarządzeń władz niemieckich, [w:] Śląska codzienność po drugiej wojnie światowej, red. Zygmunt Woźniczka, Katowice 2006, s.37-53, 
 R. Kaczmarek, Koniec II wojny światowej na Górnym Śląsku w świetle meldunków Grupy Armii Środek, [w:] Zakończenie wojny na Górnym Śląsku, red. Zygmunt Woźniczka, Katowice 2006, s. 83-94, 
 Kaczmarek R.: Czy zawsze przeciw Polsce? Górnośląscy przywódcy mniejszości niemieckiej — Otto Ulitz i Rudolf Wiesner. «Kalendarz na rok 1996 Nasza Ziemia». Katowice 1996, s. 157—161
 17 biogramów w Słowniku Biograficznym Ziemi Pszczyńskiej. Red. A. Lysko. Pszczyna 1995, 
 Być Ślązakiem, rozmowy Biuletynu IPN z A. Dziurokiem, ks. J. Myszorem, R. Kaczmarkiem, «Biuletyn IPN» nr 6-7, czerwiec-lipiec 2004, s.4-34
 R. Kaczmarek: Działania wojenne w Pszczynie i Katowicach we wrześniu 1939 roku/ Kriegsereignisse In pless uns Kattowitz im September 1939, [w:] «Pszczyńskie Pogaduszki/Plesser Plaudereien. Czasopismo Stowarzyszenia Przyjaciele Dialogu w Muzeum Zabytkowym w Pszczynie/Zeitschrift der Gesellschaft Frunde des Dialogs im Schlossmuseum von Pless», 1 Rocznik/1. Jahrgang 2005, Pszczyna 2005, s.58-65, .

Примечания 

Исследователи Холокоста
Историки Польши
Архивисты Польши
Преподаватели Силезского университета
Выпускники Силезского университета